Sarí Sabán kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chrysoúpolis, kommunhuvudort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Pediáda Chrysoúpolis, slätt, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar